Лагуна Пријета има више значења:

 Лагуна Пријета (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лагуна Пријета (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагуна Пријета (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лагуна Пријета, Ла И Гријега (Лердо де Техада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику